Николай Вильсхёй Редтц (, род. 8 сентября 1995, Вайле) — профессиональный датский киберспортсмен, более известный под псевдонимом device. Играет в Counter-Strike: Global Offensive, ранее в Counter-Strike: Source. На данный момент играет в датской команде Astralis в роли снайпера, чаще всего вооружаясь снайперской винтовкой AWP. Николай считается одним из лучших игроков в мире среди профессиональных киберспортсменов в дисциплине CS:GO.

Биография 

Вместе с братом в подростковом возрасте начал играть в компьютерные игры, в частности, Counter-Strike: Source, но особых успехов не добился. Вскоре после выхода Counter-Strike: Global Offensive стал активно её осваивать, добившись того, что его стали приглашать в киберспортивные команды. До киберспорта научился хорошо играть в бадминтон и, когда крупные спортивные клубы Дании предложили ему участие в соревновании под их началом, Николай отклонил все предложения, сославшись на травму колена и желание соревноваться в киберспорте.

Достижения

MVP медали «Самый ценный игрок» от портала HLTV.org

Позиции в рейтинге «Топ-20 игроков мира» от портала HLTV.org

Примечания

Ссылки 
 

Профессиональные игроки в Counter-Strike: Global Offensive
Киберспортсмены Дании
Киберспортсмены по алфавиту